A Kutyavilág (eredeti cím: Dog city) 1992-től 1994-ig futott amerikai televíziós rajz- és bábfilmsorozat, amelyet a Nelvana Limited és a Jim Henson Productions készített. Amerikában a FOX csatorna vetítette a "Fox Kids" nevű műsorblokkjában, Magyarországon az HBO, a TV2 és a Minimax sugározta.

Ismertető

Szereplők 

További magyar hangok: Balázsi Gyula, Csikos Gábor, Csuha Lajos, Dobránszky Zoltán, Elekes Pál, Fabó Györgyi, Fodor Zsóka, Fülöp Zsigmond, Gruber Hugó (Ebadta kölyke), Harsányi Gábor, Imre István, Kocsis György (Csavarnyúzó), Konrád Antal (Pacal), Maros Gábor (Nagy Kutya), Melis Gábor, Némedi Mari, Orosz Helga, Orosz István, Pataky Imre, Simon György, Spilák Klára, Szalay Imre, Szersén Gyula, Uri István, Varga T. József, Várkonyi András, Versényi László, Zágoni Zsolt

Epizódok

Források 

 Kutyavilág a TV Tropes oldalon

További információk 
 
 Kutyavilág a TV Tango oldalon 
 Kutyavilág a RetroJunk oldalon 
 

1992-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
1994-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok
Amerikai bábfilmsorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Televíziós akciósorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós drámasorozatok
Misztikus televíziós sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
A Fox saját gyártású műsorai
A Teletoon saját gyártású műsorai